Яцке́вич (, ) — фамилия белорусского происхождения; образована от католического польского имени Яцек/Яцко ← Яцэнты (), либо от усечённой основы имён Яков или Ян при помощи суффикса -ц (ср. Гриц, Грицко от Григорий, Стец, Стецко от Стефан).

Известные носители 
 
 Яцкевич, Борис Александрович (1948—2020) — министр природных ресурсов РФ (1999—2001).
 
 Яцкевич, Владислав Александрович (род. 1998) — белорусский футболист.
  (род. 1966) — белорусский историк, археограф, архивист.
  (1894—1971) — белорусский религиозный деятель в эмиграции.
 Яцкевич, Николай Прохорович (1898—1959) — советский военный деятель, полковник.
 Яцкевич, Степан Викентьевич (1890—1938) — политический и государственный деятель Белорусской Советской Социалистической Республики.
 Яцкевич, Фома Иванович (1824—1867) — духовный писатель, переводчик, выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия.

См. также

Примечания